Ел Чотал има више значења:

 Ел Чотал (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Чотал (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чотал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику